L'édition 2000 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Gustavo Kuerten remporte l'épreuve en simple, Mark Woodforde et Todd Woodbridge celle en double.

Lauréats 
Gustavo Kuerten remporte son  en simple en battant en finale Marat Safin. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière du Brésilien. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Mark Woodforde et Todd Woodbridge remportent leur  ensemble en battant Wayne Arthurs et Sandon Stolle dans une finale 100% australienne. Il s'agit pour chacun de son  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 2000) (tournoi féminin)
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Tennis masculin en 2000
Sport en Allemagne en 2000
Tennis en mai 2000